Sântimbru est le nom de plusieurs localités de Roumanie :

Sântimbru (Alba), commune du județ d'Alba
Sântimbru (Harghita), commune du județ de Harghita